Сен-Жери́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Пеи-де-ла-Форс. Округ коммуны — Бержерак.

Код INSEE коммуны — 24420.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 75 км восточнее Бордо, в 39 км к юго-западу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 212 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 133 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 93 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 61,0 %). Из 93 активных жителей работали 74 человека (40 мужчин и 34 женщины), безработных было 19 (8 мужчин и 11 женщин). Среди 40 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь